Eichenfelde ist

 ein Gemeindeteil der Stadt Wittstock, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 von 1937 bis 1945 der Name des Dorfes Szeligowo (zuvor Seeligsfelde) in der Woiwodschaft Westpommern, Polen

Siehe auch: Eichenfeld